Beyer je priimek več oseb:
 Eugen Beyer, nemški general
 Georgina Beyer, novozelandska političarka    
 Karl Adalbert von Beyer, nemški rimskokatoliški škof